HIStory: Past, Present and Future Book I – dwupłytowy album piosenkarza muzyki pop Michaela Jacksona z 1995. Na pierwszej płycie umieszczono największe przeboje muzyka. Druga płyta zawierała nowe utwory.

Album sprzedał się w nakładzie 21 milionów kopii na całym świecie.

Lista utworów

CD 1: HIStory Begins

CD 2: HIStory Continues

Sprzedaż

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Epic Records
Albumy Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy wyprodukowane przez Davida Fostera
Albumy wyprodukowane przez Michaela Jacksona